Heartbeat puede referirse a:

Significado 
 Latido de corazón;

Música 
 «Heartbeat» (1958), canción de Buddy Holly;
 «Heartbeat» (1974), canción de Tom Fogerty;
 «Heartbeat» (1982), canción de King Crimson;
 «Heartbeat» (1986), canción de Don Johnson;
 «Heartbeat» (2007), canción de Madonna;
 «Heartbeat» (2010), canción de Enrique Iglesias;
 «Heartbeat» (2011), canción de Heidi Montag;
 «Heartbeat» (2011), canción de The Fray;
 «Heartbeat» (2014), canción de Can-Linn y Kasey Smith, representantes de Irlanda en el 59º Festival de la Canción de Eurovisión;
 «Heartbeat» (2015), canción de Carrie Underwood;
 «Heartbeat» (2016), canción de Justs, representante de Letonia en el 61º Festival de la Canción de Eurovisión;
 «Heartbeat» (2019), canción de BTS;
 Heartbeat City (1984), álbum de The Cars;
 «Heartbeat Song» (2010), canción de The Futureheads;

Cine 
 Heartbeat (1946), película de Sam Wood;
 Heartbeat (2011), película surcoreana de Yoon Jae-keun.

Informática 
 Heartbeat (n/d), Linux-HA Daemon;
 Heartbeat, un programa de gestión de clusters portable con licencia GPL para clusters de alta disponibilidad.

Televisión 
  Heartbeat (2016), serie de televisión estadounidense protagonizada por Melissa George.